Ruben Darío puede referirse a:

 Rubén Darío: (1867 - 1916) poeta nicaragüense, máximo exponente del modernismo literario en lengua española.
 Rubén Darío Bedoya: (1963) entrenador de fútbol colombiano.
 Rubén Darío Bustos: (1981) futbolista colombiano.
 Rubén Darío Checchia: (1968) exdefensor (futbolísticamente) del Club Atlético Platense.
 Rubén Darío Gigena: (1980) futbolista argentino.
 Rubén Darío Da Rosa: (1961)  periodista deportivo y relator de partidos de fútbol más del Fútbol Paraguayo de Primera División. 
 Ruben Darío Ferrer: (1975) futbolista argentino. Juega de delantero.
 Rubén Darío Hernández: (1965) exfutbolista colombiano.
 Rubén Darío Insúa: (1961) exfutbolista y director técnico argentino.
 Rubén Darío Otálvaro: (1961) escritor, fotógrafo, cinéfilo colombiano.
 Rubén Darío Paredes: (1934) militar y político panameño.
 Rubén Darío Quintero: (1957) abogado y político colombiano.
 Rubén Darío Salcedo: (1946) compositor colombiano.
 Rubén Darío Velásquez: (1975) futbolista colombiano.

Estructuras 
 Estación de Rubén Darío: estación de la línea 5 del Metro de Madrid.
 Estación Rubén Darío del Ferrocarril Urquiza, Argentina.

Localidades 
 Ciudad Darío: ciudad y municipio en el Departamento de Matagalpa, Nicaragua.